Valea Morii se poate referi la:
Valea Morii, Alba
Valea Morii, Dâmbovița
Valea Morii, Satu Mare